Dorfkirche Lindenberg steht für:
 Dorfkirche Lindenberg (Ahrensfelde) im Ortsteil Lindenberg von Ahrensfelde im Landkreis Barnim in Brandenburg
 Dorfkirche Lindenberg (Groß Pankow) im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Dorfkirche Lindenberg (Tauche) im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg

Siehe auch:
 Kirche Lindenberg (Vorpommern)
 Lindenberg (Buchloe)#Kirche St. Georg und St. Wendelin
 Cyriakuskapelle (Lindenberg)